Шупеня — многозначное понятие.

 Шупеня — блюдо литовского происхождения.

Фамилия 
 Шупеня, Степан Петрович (1896—1979) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.